Il singolare del torneo di tennis Challenger DCNS de Cherbourg 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Lionel Roux che ha battuto in finale Jean-René Lisnard 6-4, 5-7, 6-3.

Teste di serie

 Jamie Delgado (primo turno)
 Sébastien de Chaunac (secondo turno)
 Cyril Saulnier (primo turno)
 Gabriel Trifu (secondo turno)

 Željko Krajan (secondo turno)
 Jan Frode Andersen (primo turno)
 Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)
 Noam Behr (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 2002